Cleves bzw. Clèves bezeichnet:

als Person:
 Catherine de Clèves, duchesse de Guise (1548–1633), Gräfin von Eu und Herzogin von Guise
 Charles de Clèves († 1521), ab 1506 Graf von Nevers

 Henriette de Clèves (1542–1601), ab 1566 Herzogin von Nevers
 Jacques de Clèves (1544–1564), ab 1562 Herzog von Nevers
 Olympe de Clèves, französische Schauspielerin

als literarische Figur:
 Die Prinzessin von Clèves, Roman von Mme de La Fayette

als Ort:
 Cleves (Iowa), US-amerikanische Gemeinde in Hardin County (Iowa)
 die französische Bezeichnung der deutschen Grenzstadt Kleve

als Titel:
 den Originaltitel des Buches Prinzessinnen von Marie Darrieussecq
 den Originaltitel des Films Unschuld und Verlangen von Film von Rodophe Tissot aus dem Jahr 2021

Siehe auch:
 Cleve